— японский физик, 22-й президент Университета Тохоку.

Биография 
Учился в Токийском университете. Получил степень доктора наук в Токийском университете (1982). Провёл год в аспирантуре Корнельского университета (1979). Лектор в Инженерной школе Университета Хоккайдо (1982—1983), доцент (1983—1994). Приглашённый профессор в Научно-исследовательском центре IBM (1988—1990).

Профессор университета Тохоку (с 1994). Профессор Научно-исследовательского института электрических коммуникаций (с 1995). Руководитель лаборатории наноэлектроники и спинтроники в университете Тохоку (с 2004). Директор Центра интегрированных систем Spintronics (2010—2018). Был приглашён в качестве возможного кандидата на получение Нобелевской премии в 2011 году за свою работу в спинтронике.

Избран 22-м президентом Университета Тохоку c апреля 2018 года.

Основные научные работы

Награды 
 1998 — Награда японского научно-исследовательского центра IBM
 2005 — Премия Японской академии наук за «Исследования по квантовому управлению электронами полупроводниковыми наноструктурами и ферромагнетизмом»
 2005 — Премия «Еврофизика» за работу в области ферромагнитных полупроводников и спинтроники
 2011 — Включение в список вероятных лауреатов Нобелевской премии по цитируемости научных работ
 2012 — Награда 
 2012 — Награда Института инженеров по электротехнике и электронике в знак признания лидерства и вклада в раздел электроники
 2018 — Включение в список вероятных лауреатов Нобелевской премии по цитируемости научных работ

Примечания 

Президенты Университета Тохоку
Физики Японии